Na  Białorusi
 Błażki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie horeckim, w sielsowiecie Lenino
 Błażki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Błażki – dawny folwark. Tereny, na których leżał, znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory